Sabato bezeichnet:

 einen Fluss in Kampanien in Italien, siehe Sabato (Fluss)

Sabato ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Sabàto (1943–2021), italienischer Schauspieler
 Antonio Sabato junior (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernesto Sabato (1911–2011), argentinischer Schriftsteller
 Larry Sabato (* 1952), amerikanischer Politikwissenschaftler
 Raffaele Sabato (* 1960), italienischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Simona Sabato (* 1964), deutsche Schriftstellerin